Villaescusa puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España

en Burgos 
Villaescusa del Butrón, localidad del municipio de Los Altos.
Villaescusa de Tobalina, localidad del municipio de Valle de Tobalina.
Villaescusa de Roa, municipio.
Villaescusa la Solana, localidad del municipio de Villaescusa la Sombría.
Villaescusa la Sombría, municipio.

en Cuenca 
Villaescusa de Haro, municipio.

en Palencia 
Villaescusa de las Torres, localidad del municipio de Pomar de Valdivia.
Villaescusa de Ecla, localidad del municipio de Santibáñez de Ecla.

en Cantabria 
Villaescusa (Campoo de Enmedio), localidad del municipio de Campoo de Enmedio.
Villaescusa de Ebro, localidad del municipio de Valderredible.
Villaescusa (Cantabria), municipio.

en Zamora 
Villaescusa (Zamora), municipio.

Apellidos 
Emilio Villaescusa Quilis (1912-2002), militar español.
Francisco Villaescusa Amuedo (1871-1905), bandolero español.